«Birth of the Cruel» () — песня американской метал-группы Slipknot, а также третий сингл с шестого студийного альбома We Are Not Your Kind. Сингл спродюсирован Грегом Фидельманом и выпущен 5 августа 2019 года. В целом песня была встречена положительно. Мерлин Олдеслэйд из Metal Hammer описал вокал Кори Тейлора как «маниакального дирижёра, возглавляющий самую безумную симфонию в мире».

Это последний сингл, выпущенный перед выпуском We Are Not Your Kind; он дебютировал в сегменте Зейна Лоу «Мировые рекорды» на его радио-шоу Beats 1 в Apple Music.

Чарты

Примечания 

Песни по алфавиту
Синглы 2019 года
Синглы по алфавиту
Песни Slipknot